Viking nebo Vikingové může znamenat:
 Vikingové – skandinávští mořeplavci a bojovníci v raném středověku

V kinematografii
 Vikingové (film, 1928) – film USA, režie Roy William Neill
 Vikingové (film, 1958) – film USA, režie Richard Fleischer
 Vikingové (film, 1999) – film USA, režie John McTiernan, Michael Crichton
 Vikingové II – film USA z roku 2008, režie Howard McCain
 Vikingové (seriál, 2012) – britský dokumentární seriál
 Vikingové (seriál) – irsko-kanadský hraný seriál produkovaný společností History
 Vikingové (seriál, 2014) – britský dokumentární seriál

Ve sportu
 Minnesota Vikings – klub amerického fotbalu z USA
 Viking FK – norský fotbalový klub ze Stavangeru hrající na Viking Stadion
 Viking Award – cena udělovaná nejlepšímu švédskému hráči ledního hokeje v NHL

Ostatní
 Program Viking – kosmický program vesmírné agentury NASA
 Viking metal – jeden z podžánrů metalové hudby
 Lockheed S-3 Viking – proudové letadlo USA
 5. tanková divize SS „Wiking“ – divize Waffen-SS
 Blohm & Voss BV 222 Wiking – německý létající člun